Aloë eller Aloe kan syfta på:

 Aloe – ett växtsläkte
 Aloë (preparat) – inkokad mjölksaft från flera aloë-arter 
 Aloë (restaurang) – en restaurang i Stockholm
 Aloë (roman) – en roman från 1921 av Py Sörman